Ogenj in led je lahko:

 Ogenj in led (film) (izvirno Fire and Ice), naslov filma iz leta 1983
 Ogenj in led, skladba Anike Horvat
 Ogenj in led (izvirno Fire and Ice), pesem Roberta Frosta iz leta 1920